Роберт (Roberto, также известный как Roupertus) — католический церковный деятель XI века. Антипапа Климент III упоминает его в качестве своего кардинала церкви Сан-Марко в документе от 27 февраля 1086 года. Избран епископом Фаэнцы между 2 и 9 марта 1086. Участвовал в качестве посредника в переговорах Климента III с монастырями Сан-Пьетро и Сан-Стефано в Падуе. В 1098 году был папским легатом в Германии.

Примечания

Литература 
 «Essai de liste générale des cardinaux. Les cardinaux du XIè siècle». Annuaire Pontifical Catholique 1927. Paris : Maison de la Bonne Presse, 1928, p. 154
 Gams, Pius Bonifatius. Series episcoporum Ecclesiae catholicae. 3 v. in 1. Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1957, p. 688
 Ganzer, Klaus. Die entwicklung des auswärtigen kardinalats im hohen mittelater; ein beitrag zur geschichte des kardinalkollegiums vom 11. bis 13. jahrhundert. Tügingen : Niemeyer, 1963. (Bibliotek des Deutschen Historischen Instituts in Rome, band XXVI), p. 39-40, no. 11
 Hüls, Rudolf. Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms: 1049—1130. 1 aufl. Tübingen: Max Niemeyer, 1977. (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: Bd. 48), p. 185, no. 3
 Klewitz, Hans-Walter. Reformpapsttum und Kardinalkolleg. Die Entstehung des Kardinalkollegiums. Studien über die Wiederherstellung der römischen Kirche in Süditalien durch das Reformpapsttum. Das Ende des Reformpapsttums. Darmstadt : Hermann Gentner Verlag, 1957, p. 71 note 226, and p. 73
 

Католические епископы
Епископы XI века